Ханагях — название населённых пунктов:

 Ханагях (Губинский район) — село в Губинском районе Азербайджана.
 Ханагях (Исмаиллинский район) — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.